Shanghai Golden Grand Prix 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 15 maja w Szanghaju. Zawody były drugą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi.

Wynik zwyciężczyni konkursu rzutu dyskiem kobiet – Chorwatki Sandra Perković (65,58) został anulowany z powodu dopingu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Shanghai Golden Grand Prix
2011 w Chinach